Ampe est un patronyme flamand provenant du prénom germanique amalbert (amal- : combat et -bert: magnifique).

Variantes 
 
 Ampen

Patronyme 

 Els Ampe (née en 1979), femme politique belge ;
 Francis Ampe (né en 1944), homme politique français.

Patronyme flamand